Anger Management (engl. Aggressionsbewältigung) bezeichnet:

 den Originaltitel einer US-amerikanischen Komödie aus dem Jahr 2003, siehe Die Wutprobe
 eine von 2012 bis 2014 produzierte US-amerikanische Sitcom, die auf dem Spielfilm von 2003 basiert, siehe Anger Management (Fernsehserie)
 eine Tour und ein Videoalbum des US-amerikanischen Rappers Eminem, siehe Eminem Presents: The Anger Management Tour